Vavasseur ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Jacques Le Vavasseur (1892–1960), französischer Moderner Fünfkämpfer
 Didier Vavasseur (* 1961), französischer Kanute
 François Vavasseur (1605–1681), Humanist
 Jacques Le Vavasseur (1876–??), französischer Adliger, Besitzer des literarischen Nachlasses von Denis Diderot
 Sophie Vavasseur (* 1992), irische Schauspielerin

Vavasseur steht für:
 Vavasseur (Fluss), Fluss auf der Halbinsel Cotenin, Normandie, Frankreich

Siehe auch:
 Levavasseur